Juno — deusa na mitologia romana

Astronomia e astronáutica 
 3 Juno — asteroide
 Juno (sonda espacial) — sonda espacial lançada em 2011, rumo a Júpiter
 Juno I — veículo lançador de satélite
 Juno II — veículo lançador de satélite

Arte 
 Juno Award — prêmio concedido a artistas e bandas musicais canadenses
 Juno (filme) — de 2007, dirigido por Jason Reitman

Outros 
 HMS Juno (F46) — contratorpedeiro da Royal Navy que participou na Segunda Guerra Mundial
 Juno Beach (Flórida) — localidade da Flórida, Estados Unidos
 Juno Ridge — localidade da Flórida, Estados Unidos

Desambiguações de artes
Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia